Het WTA-tennistoernooi van Boekarest (officieel Țiriac Foundation Trophy) van 2022 vond plaats van 12 tot en met 18 september 2022 in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Het was de zevende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

De Hongaarse Réka Luca Jani bereikte de finale zowel in het enkel- als in het dubbelspel – zij kon echter geen van beide kansen verzilveren.

Enkelspel 
Titelhoudster (sinds 2019) Jelena Rybakina was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Roemeense Sorana Cîrstea strandde al in de eerste ronde.

Het tweede reekshoofd, Irina-Camelia Begu ook uit Roemenië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Hongaarse Réka Luca Jani in twee sets. Begu wist voor de tweede keer het toer­nooi van Boekarest op haar naam te schrij­ven, na een eerdere zege in 2017. Het was haar zevende WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Maryna Zanevska versloeg onder meer twee reekshoofden, Lucia Bronzetti (4) en Mayar Sherif (5), en bereikte de halve finale – daarin verloor zij van de Hongaarse Réka Luca Jani.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters (uit 2019) Viktória Kužmová en Kristýna Plíšková hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als eerste geplaatste duo Aliona Bolsova en Andrea Gámiz won het toer­nooi. In de op zaterdag 17 september gespeelde finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Hongaarse koppel Réka Luca Jani en Panna Udvardy in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Spaanse Bolsova had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Venezolaanse Gámiz geen.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Boekarest 2022
Boekarest